A  a szöuli metró elővárosi vonala, melyet 2020. szeptember 12-én helyeztek üzembe a   és  vonalak összevonásával.

Állomások 
P:  expresszvonat
Sz:  expresszvonat

Jegyzetek

További információk
 A Seoul Metro honlapja 
 A Korail honlapja 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai